Diederik Aerts – fisico belga
 Jean Aerts – ciclista su strada e pistard belga
 Joos Aerts – scultore olandese
 Maikel Aerts – ex calciatore olandese
 Mario Aerts – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada belga
 Nelson Aerts – ex tennista brasiliano
 Peter Aerts – kickboxer olandese